Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Claro Open Colsanitas) van 2014 vond plaats van 7 tot en met 13 april in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

De Française Caroline Garcia won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Het vijfde reekshoofd, de Française Caroline Garcia, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste titelverdedigster Jelena Janković uit Servië in twee sets. Garcia wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Dubbelspel – Het ongeplaatste duo Lara Arruabarrena en Caroline Garcia won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Vania King en Chanelle Scheepers in twee sets, nadat zij eerder in het toernooi ook al het tweede en het derde reekshoofd onschadelijk hadden gemaakt. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Arruabarrena had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Garcia ook een.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bogota 2014
Bogota